Provincia di Azua
Azua de Compostela
Azúa o de Azúa è un cognome